Јоже Бабич (Повзане, 13. фебруар 1917 — Љубљана, 10. мај 1996) је био југословенски и словеначки редитељ, глумац и сценариста.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Веселица || /
|-
| 1961. || Судар на паралелама || /
|-
| 1963. || У сукобу || /
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1969. || Јепршки учитељ (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Последња станица || /
|-
| 1972. || Пред концем (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Рудник је наш (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Криза (ТВ филм)|| /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Тамничари || Члан президија
|-
| 1992. || Все је под контроло (кратки филм)|| /
|-
| 1995. || Радио.доц (ТВ филм)|| сеоски старешина
|-
| 1996. || Чамчатка (ТВ филм)|| Џентлман
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1961. || Судар на паралелама || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1917.
Умрли 1996.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи
Љубљанчани
Добитници награде Златна арена за најбољу режију